Patriark kan avse:

Patriark (kyrkligt ämbete) – biskoplig hederstitel bundet till vissa biskopsstolar
Patriark (Bibeln) – personer i gamla testamentet